The Foreigner (2003), een actiefilm met onder meer Steven Seagal
 The Foreigner (2017), een actiefilm met onder meer Jackie Chan